Aglycyderes är ett släkte av skalbaggar. Aglycyderes ingår i familjen Oxycorynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Aglycyderes